Иван Минович Дуплий (1919—2007) — Гвардии старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Иван Дуплий родился 25 мая 1919 года в селе Катещино (ныне — Томаковский район Днепропетровской области Украины). После окончания шести классов школы работал электросварщиком на Кутаисском литопонном заводе. В 1939 году Дуплий был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Западном, Брянском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Участвовал в битве за Москву, Сталинградской и Курской битвах. К октябрю 1943 года гвардии старшина Иван Дуплий был мотористом-регулировщиком танков 317-го танкового батальона 55-й гвардейской танковой бригады (7-го гвардейского танкового корпуса, 3-й гвардейской танковой армии, Воронежского фронта). Отличился во время битвы за Днепр.

1 октября 1943 года в районе села Трахтемиров Каневского района Черкасской области Украинской ССР Дуплий успешно организовал переправу через Днепр на понтоне 17 танков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии старшина Иван Дуплий был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3953.

После окончания войны Дуплий был демобилизован. Проживал в Кутаиси, работал на Кутаисском автомобильном заводе начальником отдела сбыта, затем на Кутаисском литопонном заводе начальником отдела снабжения. В 1962 году окончил заочно Кутаисский автомеханический техникум. Был депутатом Кутаисского горсовета, членом горкома и райкома КПСС. Позднее переехал в Краснодар.

Умер 27 апреля 2007 года, похоронен на Славянском кладбище Краснодара.

Награды
Был также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, рядом медалей, в том числе «За выдающийся вклад в развитие Кубани».
Почётный химик СССР.

Примечания

Литература 
 
 
 Цкитишвили К. В., Чинчилакашвили Т. Г. Герои Советского Союза из Грузии. Тб., 1981.

Ссылки 
 

Участники битвы за Днепр
Похороненные на Славянском кладбище Краснодара
Члены Кутаисского горкома КП Грузии
Депутаты Кутаисского городского совета